MCR steht für:
 Master Control Room
 Maximum Continuous Rating, siehe Nennleistung
 MCR Phoenix Automotive, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Minimum Capital Requirement, Eigenmittel-Anforderung für Versicherer, siehe Mindestkapitalanforderung
 Modena City Ramblers, italienische Folk-Rock-Band
 Mouvement Citoyens Romands, Schweizer Partei, siehe Mouvement citoyens genevois
 My Chemical Romance, amerikanische Rockband
 Multi Component Reaction, in der Chemie eine Mehrkomponentenreaktion
 Maintenance Change Request, Auftrag zur Änderung einer bestehenden Funktionalität, Begriff aus der Software-Entwicklung

mcr steht für:
 Menya (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen

Abkürzung